Пименов, Ростислав — персоналии:

 Пименов, Ростислав Петрович — русский офицер
 Райан Оттер — псевдоним русского композитора Ростислава Пименова